Fundacja 36,6 – fundacja założona przez Romana Dziadkiewicza i Wojciecha Kosmę w 2003 roku jako kontynuacja idei zapoczątkowanej przez Stowarzyszenie Artystyczne Ośrodek Zdrowia SAOZ.

Podczas gdy stowarzyszenie skupiało się bardziej na działaniach artystycznych, fundacja zajmuje się analizą rzeczywistości kulturowej wraz z jej problemami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi. To platforma łącząca w wymianie doświadczeń artystów, teoretyków i aktywistów; w ramach której realizowane są głównie projekty na styku spraw społecznych, edukacji i działań artystycznych. Te ostatnie w założeniu członków mają być nieustannie poddawane stymulującej krytyce.

Dotychczas przeprowadzono m.in.: Warsztaty myślenia, Malinowe (2003); Warsztaty myślenia, Forum Społeczne, Mumbaj, Indie (2004); SFX: Prolog, Pruszków (2004); Program im. Edwarda Saida, w ramach Dialog Loci, Kostrzyn (2004); Manifest nic nie robienia, w ramach BHP, IS Wyspa, Gdańsk (2004); SFX: Publiczność, Westfälischer Kunstverein Münster (2005); Akademia 36,6 - kursy samokształceniowe, Kraków (2006).

W ramach fundacji 36,6 działają przede wszystkim: Agata Dutkowska, Roman Dziadkiewicz, Wojciech Kosma, Mateusz Kula, Jan Simon, Jan Sowa, Zorka Wollny.

Linki zewnętrzne 
 Fundacja 36,6

Bibliografia 
 

36,6
Stowarzyszenia artystyczne